Че́рчилль () — фамилия:

Известные носители 
 Черчилль, Арабелла (1648—1730) — любовница герцога Йоркского и будущего короля Англии Якова II Стюарта.
 Черчилль, Джек (1906—1996) — подполковник британских войск, герой Второй мировой войны.
 Черчилль, Дженни (1854—1921) — супруга младшего сына герцога Мальборо Рэндольфа Черчилля, мать Уинстона Черчилля.
 
 Черчилль, Клементина (1885—1977) — жена премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.
 Черчилль, Уард (род. 1947) — американский писатель и общественный деятель.
 
 Черчилль, Сара, герцогиня Мальборо (1660—1744) — фаворитка королевы Анны, одна из самых могущественных женщин в британской истории.
 
 Черчилль, Фрэнк (1901—1942) — американский композитор.
 Черчилль, Чарльз (1732—1764) — английский поэт и сатирик.

Составные фамилии

Другие значения 
 «Уинстон Черчилль» — фотопортрет канадского фотографа Юсуфа Карша.
 «Черчилль» — британский танк времён Второй мировой войны.
 Подводные лодки типа «Черчилль» — проект британских атомных подводных лодок.
 Черчилль — округ в штате Невада, США.

См. также